Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1971. godinu je osvojila Mladost iz Zagreba.

Ljestvica

Izvori 
 Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1971.